Presho steht für:

 Kyler Presho (* 1999), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Presho (South Dakota), Ort im US-Bundesstaat South Dakota